Leibi ist geographischer Name und Namensbestandteil im Landkreis Neu-Ulm, Bayern:

 Leibi, rechter Zufluss der Donau bei Leibi, Gemeinde Nersingen
 Leibi (Nersingen), Ortsteil der Gemeinde Nersingen
 Leibigraben, linker Zufluss der Kleinen Roth (zur Roth in Weißenhorn) zwischen dessen Stadtteil Bubenhausen und Weißenhorn selbst
 Leibiholz, Waldgebiet im Eschach zwischen Holzschwang und Erbishofen
 Leibisee, ehemaliger Baggersee im Mündungswinkel der Leibi nach Leibi